Turniej Czterech Narodów w Berlinie Zachodnim 1988- turniej towarzyski w Berlinie Zachodnim rozegrano w 1988 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: RFN, ZSRR, Szwecji i Argentyny.

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju Czterech Narodów w Berlinie Zachodnim 1988 została reprezentacja Szwecji.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Niemczech
1988 w piłce nożnej